Tick-Tock est une chanson interprétée par Albina. 

Elle est sélectionnée pour représenter la Croatie au Concours Eurovision de la chanson 2021, à l'issue de l'émission Dora 2021, diffusée le .
La chanson termine onzième de la première demi-finale avec 110 points ce qui ne lui permet pas de se qualifier.

Classements

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Croatie au Concours Eurovision de la chanson 2021
 Croatie au Concours Eurovision de la chanson
 Concours Eurovision de la chanson 2021

Chanson représentant la Croatie au Concours Eurovision de la chanson
Chanson de l'Eurovision de 2021
Chanson en croate